Mohammed Camara ist der Name folgender Personen:

*Mohammed Camara (Fußballspieler, 1975) (* 1975), guineischer Fußballspieler 
Mohammed Camara (Fußballspieler, 1981) (* 1981), gambischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mohamed Camara